W Rumunii
 Tămășeni – gmina w okręgu Neamț
 Tămășeni – wieś w okręgu Neamț, w gminie Tămășeni
 Tămășeni – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Bătarci